Сезон 2012 года Формулы-1 — 63-й сезон Формулы-1. Ранее предполагалось, что сезон станет последним, в котором используются 2,4-литровые двигатели V8, которые в последующем будут заменены на более экономичные турбированные 4-цилиндровые рядные объёмом 1,6 литра. Однако 22 июня 2011 года, после встречи Комиссии Формулы 1 было принято решение о переносе изменений в регламенте на моторы до сезона 2014 года. В качестве базовой будет рассматриваться формула 1,6-литровых V6 с турбонаддувом, а не четырёхцилиндровых двигателей, предложенных президентом FIA и одобренных Всемирным Советом.

Сезон состоял из рекордных 20 этапов (впервые 20 этапов должны были состоятся в 2011 году, однако прошло 19 гонок, так как Гран-при Бахрейна был отменён) в 19 странах мира (дважды в Испании) на всех континентах, кроме Африки и Антарктиды. После пятилетнего отсутствия в календарь вернулся Гран-при США, который прошёл на новом автодроме «Трасса Америк» в Остине, штат Техас.

Впервые в истории Формулы-1 на старт вышли шесть пилотов, завоёвывавших ранее титул чемпиона мира: Михаэль Шумахер (1994—1995, 2000—2004), Фернандо Алонсо (2005, 2006), Кими Райкконен (2007), Льюис Хэмилтон (2008), Дженсон Баттон (2009) и Себастьян Феттель (2010—2011).

Чемпионом мира третий раз подряд стал Себастьян Феттель.

Первые победы в карьере одержали Нико Росберг (Гран-при Китая) и Пастор Мальдонадо (Гран-при Испании).

Впервые в истории Формулы-1 первые семь Гран-при сезона выиграли семь разных пилотов. При этом вторые места тоже заняли семь разных пилотов.

Этот сезон стал последним для самого титулованного на тот момент пилота Формулы-1 в истории — 7-кратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Поправки в регламент 
7 декабря 2011 года Всемирный совет по автоспорту Международной федерации автоспорта утвердил ряд поправок к техническому и спортивному регламенту.

Спортивный регламент 
 Возвращение тестов по ходу сезона. Впервые с 2008 года состоятся тесты по ходу сезона. Перед Гран-при Испании команды проведут три дня тестов на треке в Муджелло.
 Максимальное время гонки ограничено 4 часами. Изменение введено из-за ситуации, сложившейся на Гран-при Канады 2011, когда из-за ливня и приостановки гонки её продолжительность составила больше 4 часов.
 Круговые смогут обогнать машину безопасности. Возвращено правило, согласно которому в режиме сейфти-кара круговые пилоты смогут обогнать пелотон и присоединиться с хвоста, чтобы позволить лидерам не тратить время на их обгон после ухода машины безопасности.
 Отмена лимита на использование шин в первый день Гран-при. Ранее в первый день Гран-при команды могли использовать не более трёх комплектов резины. Общее число комплектов шин на уик-энд при этом не изменено.
 Ужесточение запрета на изменение траектории при защите позиции. Пилоту запрещено возвращаться на траекторию, если он уже сместился с неё для обороны своей позиции.
 Автомобили, находящиеся на пит-лейне во время приостановки гонки, смогут вернуться в гонку после её возобновления.
 Запрет на срезку шикан и покидание траектории на прогревочных кругах.

Технический регламент 

 Уменьшение высоты переднего обтекателя. Изменение продиктовано соображениями безопасности, чтобы при столкновении автомобилей была меньше вероятность взлёта атакующего сзади автомобиля. Благодаря данному изменению ряд болидов будут иметь на переднем обтекателе «ступеньку».
 Запрет выдувных диффузоров.
 Запрет предсезонных тестов без прохождения краш-тестов.
 Запрет на использование гелия в пневматических гайковертах, используемых при смене шин во время пит-стопа. Было принято на встрече комиссии Формулы-1 в Женеве. Несмотря на увеличение скорости вращения на 30 %, использование гелия было сочтено слишком дорогим.

Команды и пилоты 

После спора между Ассоциацией команд Формулы-1 (FOTA) и FIA в первой половине 2009 года, президент FIA Макс Мосли 1 августа 2009 года подписал новый Договор Согласия, действующий до 31 декабря 2012-го года. Он обеспечивает преемственность процедур, описанных в Договоре Согласия 1998-го года, с учётом решений, принятых рабочими группами и комиссиями, за которые голосовали все команды до того, как документ был отправлен на ратификацию во Всемирный совет.

Составы и изменённые названия команд по официальным данным FIA:

Изменения в командах 
 В июне 2011 года Williams объявила об использовании двигателей Renault в сезонах 2012 и 2013, с возможностью использовать новое поколение двигателей в 2014 году, при вступлении в действие нового регламента на двигатели.

Переходы пилотов 
 Хайме Альгерсуари не смог продлить контракт с командой Scuderia Toro Rosso. 5 февраля 2012 года Хайме объявил, что пропустит сезон-2012.
 Жером Д’Амброзио покинул Marussia Virgin Racing после Гран-при Бразилии 2011 года. В сезоне 2012 Д’Амброзио будет резервным пилотом Lotus F1 Team.
 После двух сезонов в Williams Рубенс Баррикелло покинул команду, завершив свою рекордную девятнадцатилетнюю карьеру в Формуле-1.
 Себастьен Буэми не смог продлить контракт с командой Scuderia Toro Rosso. Позже он присоединился к Red Bull Racing в качестве резервного и тестового пилота. Также планирует принять участие в 24 часах Ле-Мана.
 Педро де ла Роса вернулся в Формулу-1 в составе команды HRT F1 Team.
 Чемпион серии GP2 в 2011 году Ромен Грожан вернулся в Формулу-1 в составе Lotus F1 Team.
 Нико Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 в составе команды Force India, проведя сезон 2011 года в качестве резервного пилота.
 Витантонио Льюцци не смог сохранить своё место в HRT F1 Team.
 После расставания с командой перед Гран-при Великобритании 2011 года в HRT F1 Team вернулся Нараин Картикеян.
 Команда Lotus F1 Team досрочно прекратила контракт с российским автогонщиком Виталием Петровым. Петров продолжит выступления в Caterham F1 Team.
 Шарль Пик присоединился к Marussia Virgin Racing, заменив Жерома Д’Амброзио.
 Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен вернулся в Формулу-1 после двухлетнего перерыва в составе команды Lotus F1 Team.
 Даниэль Риккардо присоединился к команде Scuderia Toro Rosso.
 Бруно Сенна присоединился к команде Williams.
 Адриан Сутиль покинул команду Force India после того, как провёл в ней и её предыдущих воплощениях 6 лет. 31 января 2012 года окружной суд Мюнхена приговорил Сутиля к 18 месяцам тюрьмы условно, а также денежному штрафу в 200000 евро.
 Жан-Эрик Вернь, занявший второе место в сезоне 2011 года Мировой серии Рено, присоединился к команде Scuderia Toro Rosso.
 17 февраля 2012 года бывший пилот Lotus F1 Team Виталий Петров подписал контракт с командой Caterham F1 Team, заменив Ярно Трулли.

Презентации болидов

Предсезонные и внутрисезонные тесты 
Перед началом первой гонки состоятся три сессии тестов на испанских трассах в Хересе и Барселоне. Перед началом европейской части сезона также пройдут тесты в Муджелло. Помимо этого каждая команда в течение сезона может провести четыре дня аэродинамических тестов на прямой, либо заменить любой из этих дней на четырёхчасовую продувку полноценной модели автомобиля в аэродинамической трубе. По окончании последней гонки также пройдут тесты для молодых пилотов.

Календарь гонок в сезоне 2012 

Берни Экклстоун заявил, что хотел бы, чтобы в сезоне-2012 было 20 этапов, разумный максимум. Впрочем, на Гран-при Китая 2010 он намекнул, что календарь гонок может растянуться до 25 этапов, хотя Берни не сказал чётко, будет ли это в сезоне 2012 года или позже. В частности, расширенный календарь может включить новую трассу в Пальма де Майорке, а также возрождённый Гран-при ЮАР. Также в календарь вернётся Гран-при США, впервые после Индианаполиса 2007, и примет эту гонку автодром в Остине, штат Техас, который спроектирует Герман Тильке. Организаторы Гран-при Бельгии поддержали идею расширения календаря Формулы-1 до 25 гонок за сезон; в Договор согласия, который команды должны подписать в 2012 году, может быть включён пункт о расширении числа Гран-при до 25 за сезон.

3 июня руководство Формулы-1 и ФИА опубликовали первый проект гоночного календаря сезона-2012. Количество гонок увеличено до 21.

Право открыть бал получит гонка в Бахрейне, а закрытие чемпионата пройдёт на живописной трассе в Бразилии, спустя восемь месяцев после старта сезона. Планируется, что в следующем году в календарь вернётся Гран-при США с новой трассой в Техасе. Впрочем, 7 июня президент FIA Жан Тодт заявил, что в 2012 году будет только 20 гонок, но ему не известно, какой из этапов будет отменён.

29 июля был представлен второй вариант календаря, подготовленный FOA, в котором Гран-при Индии передвинут в начало сезона, Гран-при Кореи, Бахрейна и США перенесены на конец сезона, а Гран-при Турции убран, поскольку с автодромом не продлён контракт.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Места в чемпионате мира после гонок

Места в кубке конструкторов после гонок

Результаты квалификаций

Статистика

Пилоты

Конструкторы

Примечания 

Сезоны Формулы-1